Cerianthus är ett släkte av koralldjur. Cerianthus ingår i familjen Cerianthidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Cylinderrosor
Cerianthus